Pimoa gyirong — вид пимовых пауков рода Pimoa (Pimoidae). Название дано по месту нахождения (Gyirong Town).

Распространене 
Китай, Тибетский автономный район (округ Шигадзе, уезд Гьиронг, Gyirong Town, около озера Lhanggyi Tso Holy Lake, 28.41°N, 85.40°E, на высоте 3909 м).

Описание 
Мелкие пауки, длина тела 5—7 мм. Карапакс самок желтоватый (у самцов с черными боковыми краями); грудная ямка и радиальные борозды отчетливые; стернум буроватый; брюшко почти овальное, чёрное с желтоватыми поперечными перевязями. Ноги буроватые с чёрными перевязями. Эпигинум трапециевидный; вентральные пластинки широкие, длина больше ширины. Сходен с видами P. crispa и P. rongxar. Вид был впервые описан в 2021 году китайским арахнологами Xiaoqing Zhang и Shuqiang Li (Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, Пекин, Китай) по материалам из Тибета.

См. также 
 Список видов семейства Pimoidae

Примечания

Литература 
 Mammola S, Hormiga G, Arnedo MA, Isaia M (2016) Unexpected diversity in the relictual European spiders of the genus Pimoa (Araneae: Pimoidae). Invertebrate Systematics 30(6): 566—587. https://doi.org/10.1071/IS16017
 Zhang X, Lan T, Nie L, Li S (2020) Eight new species of the spider genus Pimoa (Araneae, Pimoidae) from Tibet, China. ZooKeys 940: 79-104. https://doi.org/10.3897/zookeys.940.49793
 Zhang X, Li S (2019) On three species of the spider genus Pimoa (Araneae, Pimoidae) from China. ZooKeys 855: 1-13. https://doi.org/10.3897/zookeys.855.33501

Ссылки 
 The world spider catalog: Pimoa . Version 22.0. Natural History Museum Bern.

Pimoa
Паукообразные Азии
Эндемики Китая
Животные, описанные в 2021 году